Мичел има више значења:
 Округ Мичел (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Мичел (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Мичел (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Мичел (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Округ Мичел (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Мичел (Илиноис), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Илиноис
 Мичел (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Мичел (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Мичел (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Мичел (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Мичел (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Мичел (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон

Особе 
 Мичел (фудбалер)
 Кит Мичел, гренадски политичар